A Batwheels 2022-től vetített amerikai televíziós 2D-s számítógépes animációs akciósorozat, amit Michael G. Stern alkotott.

Amerikában 2022. szeptember 17-én az HBO Max, míg Magyarországon a Boomerang mutatta be 2023. február 18-án. Egy hónappal később a csatorna megszűnése után Cartoonito mutatta be az új részeket.

Ismertető 
A Bat-család járműveit a Batcomputer kelti életre, hogy a "Batwheels", a Batmobil által vezetett csapatot alkotva harcoljanak a bűnözés ellen Gotham Cityben.

Szereplők

Epizódok

Rövidfilmek

A sorozat készítése 
2020 októberében jelentették be, hogy a Warner Bros. Animationnél egy, a Batmobil köré épülő animációs óvodai sorozat van fejlesztés alatt, amelynek premierje a Cartoon Network akkoriban induló óvodai blokkjában, a Cartoonitóban és az HBO Maxon lesz. Tom Ascheim, az időközben megszűnt Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics elnöke szerint a sorozat azért kapott zöld utat, mert a koncepciója illeszkedik a stúdió óvodai projektekre összpontosító koncepciójához. Michael G. Stern a fejlesztő és társ-ügyvezető producer, Simon J. Smith a felügyelő producer, Steven Fink és Caroline Karmel pedig a producerek.

Jegyzetek

További információk 

2022-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Amerikai számítógépes animációs sorozatok
Televíziós oktató sorozatok
Televíziós akciósorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Fantasy televíziós sorozatok
Eredeti Cartoon Network-sorozatok
Az HBO Max saját gyártású műsorai